Le tournoi de Los Angeles 2005 est un tournoi de tennis se déroulant sur dur en extérieur du 25 au . C'est la  du tournoi dans l'ère Open, appartenant à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Les 3 joueurs titrés lors de cette édition remportent leur dernier tournoi.
 Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale Gilles Müller. C'est la  qu'il s'impose à Los Angeles, il égale ainsi le record de titres dans l'ère Open du tournoi de Jimmy Connors.
 En double, la paire américaine Rick Leach et Brian MacPhie remporte le titre face à la paire israélienne Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Tournoi de tennis de Los Angeles (WTA 2005) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Californie en 2005
Tennis en juillet 2005
Tennis aux États-Unis en 2005